«She Wore a Yellow Ribbon» — название художественных произведений культуры:

 «She Wore a Yellow Ribbon» — фильм жанра вестерн, пр-во США, 1949 г.
 «She Wore a Yellow Ribbon» — песня американских военных формирований, в настоящее время ставшая традиционной для кавалерийских выпускников и соединений США.